Tartinette peut désigner :
 Tartinette : un fromage à pâte fondue ;
 Tartinette : un personnage de cinéma joué par Jeanne Bloch en 1914.